ТЗА — многозначная аббревиатура:
 ТЗА — топливозаправщик аэродромный
 ТЗА — турбинно-зубчатый агрегат
 ТЗА — тяжёлая зенитная артиллерия
 ТЗА — Туймазинский завод автобетоновозов
 ТЗА — Тольяттинский завод автоагрегатов

См. также 
  — аббревиатура латиницей